Osoby o nazwisku Orłowski
 Cecylia Czesława Orłowska 1906–1937 – działaczka komunistyczna
 Aleksander Orłowski – osoby o tym imieniu i nazwisku
 Alina Orłowska – polska rusycystka
 Andrzej Orłowski – polski architekt, ilustrator
 Andrzej Jan Orłowski 1731–1789 – lekarz polski
 Antoni Orłowski 1811–1861 – skrzypek; pianista; dyrygent; pedagog; kompozytor
 Antoni Orłowski 1869–1921 – dziennikarz; humorysta; satyryk; wydawca
 Bolesław Kamil Orłowski 1887–1921 – romanista; pedagog
 Franciszek Orłowski 1835–1879 – prowizor; doktor medycyny
 Hubert Orłowski (ur. 1937) – germanista
 Jacek Orłowski (ur. 1965) – reżyser i pedagog
 Jan Orłowski (2 poł. XVIII w.) – trynitarz; architekt
 Jan Onufry Orłowski d. „po 1793” – łowczy koronny; poseł; targowiczanin
 Józef Augustyn Orłowski 1716–1794 – pijar; tłumacz; pedagog; rektor
 Józef Orłowski 1742–1807 – generał; komendant; powstaniec kościuszkowski
 Józef Orłowski 1819–1880 – architekt; budowniczy
 Józef Kazimierz Orłowski 1862–1943 – dziennikarz; literat; działacz polityczny
 Wawrzyniec Józef Orłowski d. 1769 – konfederat barski
 Kalikst Orłowski 1818–1881 – ziemianin; spiskowiec; filantrop
 Ksawery Franciszek Orłowski 1862–1926 – dyplomata
 Leon Orłowski 1891–1976 – dyplomata; poseł
 Łukasz Orłowski (1715–1765) – malarz
 Michał Orłowski 1710–1780 – jezuita
 Paweł Orłowski (ur. 1976) – polski polityk
 Stanisław Orłowski 1839–1895 – działacz gospodarczy
 Stanisław Orłowski (1868–1923) – doktor medycyny
 Stanisław Orłowski (1892–) – doktor medycyny, oficer
 Stanisław Orłowski (1893–1944) – oficer dyplomowany
 Stanisław Orłowski (1934–) – artysta fotograf
 Stefan Orłowski 1887–1969 – ppłk dypl. Wojska Polskiego
 Tadeusz Orłowski (1917–2008) – lekarz, wspinacz, profesor
 Tadeusz Orłowski (1922–2016) – oficer Wojska Polskiego
 Tadeusz Orłowski – scenograf
 Teofil Feliks Orłowski d. „ok. 1944/5” – chemik; współtwórca przemysłu fotochemicznego
 Tomasz Orłowski (ur. 1956) – ambasador RP we Francji
 Witold Jan Orłowski (1918–1988) – polski okulista
 Witold Orłowski (ur. 1965) – ekonomista
 Wacław Orłowski (ur. 1965) – polski zapaśnik
 Walerian Hildegard Orłowski 1893–1940 – major Wojska Polskiego
 Witold Eugeniusz Orłowski 1874–1966 – profesor chorób wewnętrznych
 Władysław Orłowski 1835–1889 – lekarz chirurg
 Zenon Orłowski 1871–1948 – lekarz; profesor chorób wewnętrznych
 Zygmunt Orłowski 1926–1984 – pułkownik

Miejsca:
 Obwód orłowski
 Rejon orłowski
 Dmitrowsk Orłowski
 Róg Orłowski
Rasa konia:
 Kłusak orłowski

Polskie nazwiska